Jerzy Janicki (1928-2007) – scrittore polacco
 Klemens Janicki (1516-1543) – poeta polacco
 Rafał Janicki (1992) – calciatore polacco
 Stanisław Janicki (1933) – storico, scrittore e sceneggiatore polacco
 Syrach Janicki (1966) – teologo francescano polacco